Windmolens:
De Haas (Benthuizen), een korenmolen in het Zuid-Hollandse Benthuizen
Den Haas (Zierikzee), een korenmolen in het Zeeuwse Zierikzee
Voormalige windmolens:
De Haas (Asperen), een voormalige korenmolen in het Gelderse Asperen
De Haas (Oud-Sabbinge), een voormalige korenmolen in het Zeeuwse Oud-Sabbinge
De Haas (Rotterdam), een voormalige koren- en pelmolen in het Zuid-Hollandse Rotterdam

 Personen
 Aad de Haas (1920-1972), Nederlands beeldhouwer
 Agnes de Haas (1937–2008), Nederlandse auteur
 Albertine Draaijer-de Haas (1876-1952), Nederlands schrijfster en journaliste
 Albertus Johannes de Haas (1903-1941), Nederlandse verzetsstrijder
 Floris de Haas, Nederlands amateurgolfer
 Fons de Haas (1926–2007), Nederlands muziekjournalist 
 Geertruida de Haas-Lorentz (1885–1973), Nederlands natuurkundige
 Hendrik Johan de Haas (1904-1945), Nederlands militair
 Jacob Anton de Haas (1883-1963), Nederland/Amerikaans bedrijfskundige
 Jack de Haas (1875-1940), Nederlands dammer
 Jan de Haas (kunstschilder) (1832-1908), Nederlands kunstschilder
 Johannes Jacobus de Haas (1905-1983), Nederlands politicus en bestuurder
 Joost de Haas (1962), Nederlands journalist
 Koos de Haas (1889-1966), Nederlands roeier
 Leo de Haas (1959), Nederlandse presentator en tv-producent
 Marc de Haas (1866-1951), Nederlands natuurkundige
 Mariska Orbán-de Haas (1977), Nederlands journaliste
 Mauritz de Haas (1832-1895), Nederlands kunstschilder
 Nico de Haas (1907-1995), Nederlands fotograaf, schrijver en beeldend kunstenaar
 Olga de Haas (1944–1978), Nederlandse balletdanseres
 Peter Caspar de Haas (1755–1802), Burgemeester van Eindhoven
 Polo de Haas (1933), Nederlands pianist
 Rieks de Haas (1902-1976), Nederlands voetballer
 Stanley de Haas, Nederlands voormalig voetballer
 Tom de Haas (1918), Nederlands Engelandvaarder
 Wander de Haas (1878–1960), Nederlands natuurkundige
 Mariska Orbán-de Haas (1977), Nederlandse journaliste
 Zoef de Haas, handpop uit de Fabeltjeskrant Overig:
De Haas Maassluis, scheepswerf

Zie ook 
 De haas en de egel